Ла́божское — деревня в Заполярном районе Ненецкого автономного округа России. Входит в состав Великовисочного сельсовета.

География 
Деревня расположена на левом берегу рукава Печоры — Старой Печоры, в 9 км от села Великовисочного. Расстояние до административного центра Ненецкого автономного округа, Нарьян-Мара — 50 км.

Население

Экономика 
Основное занятие населения — рыболовство и молочное животноводство. Центральная база рыболовецкого колхоза СПК РК «Родина».

Транспорт 
В период навигации на реке Печоре выполняются ежедневные рейсы на теплоходе по маршруту Нарьян-Мар — Великовисочное — Лабожское.
Регулярные авиарейсы один раз в неделю из Нарьян-Мара на самолете Ан-2.Грузы доставляются по реке Печора в период навигации из городов Печора и Нарьян-Мар а также гусеничным транспортом зимой из Нарьян-Мара.

Инфраструктура 
Начальная школа, детский сад, дом культуры, магазины, электростанция, водопровод.

Радио 
 101,7 Дорожное радио/Нарьян-Мар FM из Великовисочного

Сотовая связь 
Оператор сотовой связи стандарта GSM: МТС (в зоне покрытия).

Ссылки 
 Страница МО «Великовисочный сельсовет» на сайте МО «Заполярный район»
 Официальный сайт МО «Великовисочный сельсовет»
 Начальная школа - детский сад д. Лабожское

Карты 

Населённые пункты Заполярного района